У́лица Занькове́цкой () — улица в Печерском районе города Киева, местность Липки. Пролегает от улицы Архитектора Городецкого до Лютеранской улицы.

Примыкает улица Станиславского.

История 

Улица возникла в 90-е годы XIX века и носила название Меринговская — от фамилии профессора Киевского университета Фридриха Меринга, по территории усадьбы которого проложили улицу. С 1933 года — улица Фирдоуси, в честь классика иранской литературы X—XI веков Фирдоуси. Современное название в честь актрисы М. К. Заньковецкой — с 1944 года.

Памятники архитектуры 

 дом № 4 — доходный жилой дом в стиле историзм (1913—1914), архитектор П. Андреев.
 дом № 5/2 — жилой дом, второе здание кооператива «Советский врач». Возведён в 1931—1936 годах в стиле конструктивизм архитектором П. Алёшиным при участии архитектора А. Колесниченко.
 дом № 6 — доходный жилой дом в стиле модерн (1914 г.)
 дом № 7 — жилой дом 1904 года. Возведён архитектором А. Вербицким в стиле модерн.
 дом № 8 — театр Киевского военного округа (не сохранился; последняя реконструкция и расширение в 1938 году, архитектор И. Каракис)
 дом № 10/7 — жилой дом 1901 года. Возведён архитектором Н. Казанским в стиле историзм. В 1950 году здание было реконструировано по проекту архитектора Б. Приймака.

Выдающиеся личности, связанные с улицей Заньковецкой 
 В здании № 3/1 в 1920-х годах проживал Осип Мандельштам.
 В здании № 4 в 1951—1960 годах проживал артист И. С. Паторжинский.
 В здании № 5/2 жили искусствовед, ректор Киевского художественного института И. Врона (1950-е годы), поэтесса Н. Забила (1950—1980-е годы), архитектор Е. Катонин (1940—1950-е годы), академик АН УССР А. Макарченко (1950-е годы), академик АН УССР М. Пасечник (1960-е годы — 1996), писатель Ю. Смолич (1952—1976 годы).
 В здании № 7 проживали поэтесса Анна Ахматова (1910 или 1911 г.) и писатель Д. Прилюк (1976—1987 годы)

Литература 

 Памятники истории и культуры Украины: Каталог-справочник. Тетрадь 2: Каталог-справочник памятников истории и культуры Украины: города Киева / Горбик В. О. (рук. автор. колект.), Гаврилюк Л. О., Денисенко Г. Г., Катаргина Т. И., Титова О. М., Пархоменко М. Т., Фёдорова Л. Д., Чешко В. М. — К., 2010. — C. 76-77. — ISBN 978-966-8999-05-5.
 Малаков Д. В. Доходные дома Киева. — К.: «Кий», 2009. — 383 с.

Ссылки 
 Улица Заньковецкой на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева